Shoshone kan syfta på:

 Shoshone (språk) – ett språk
 Shoshoner – ett folkslag

Geografi

USA
 Shoshone, Idaho 
 Shoshone County, Idaho 
 Shoshone National Forest, Wyoming